Destino final es una franquicia de terror estadounidense compuesta por películas, cómics y novelas.
 Destino final, estrenada en el 2000
 Destino final 2, estrenada en 2003
 Destino final 3, estrenada en 2006
 Destino final 4, estrenada en 2009
 Destino final 5, estrenada en 2011
Destino final también puede referirse a:

En música:
 Destino final, álbum de Coldrain
 Destino final, canción de James "Tootie" Hogan
 Destino final, canción de Juelz Santana
 Destino final, canción de Rasco
En otros usos:
 "Destino final", una etapa recurrente en la serie de Super Smash Bros.